Вотчина́ — село Санчурского района Кировской области России.

География 
Расположено в низменности при маленькой речке Морозихе, левом притоке Большого Кундыша.

Расстояние от посёлка Санчурск — 18 км.

Расстояние от города Киров — 237 км.

Расстояние от города Йошкар-Ола — 74 км.

История 
Коренные жители села — мари, русские стали появляться в первой половине XIX в. Первые поселенцы — семья Е. Полушина.

К 1890 году в Вотчине насчитывалось около 80 домов.

В 1895 году земством и обществом решено было построить школу и церковь. Школа открыта в 1897 году, Никольская церковь, деревянная, построена в 1899 году, её приход состоял из 5 селений, в селе находилось земское училище.

Жители — земледельцы, в зимнее время многие уезжали на работу в борах за 50 и более км.

Население 
Согласно переписи населения 1926 года село — центр Вотчинского сельсовета, число жителей 463 чел., из них 231 мари (109 хоз-в). На 2001 год число жителей — 309 чел.

Инфраструктура 
Ныне в селе находятся:
 центральная усадьба СХПК «Заветы Ленина» (1996); 
 Вотчинская средне образовательная школа (1897);
 медпункт (1951);
 Дом культуры (1981), по адресу — ул. Советская д.3;
 библиотека (1981);
 отделение связи;
 магазин.

Часовой пояс 

Село Вотчина, как и вся Кировская область, находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту Moscow Time Zone (MSK). Смещение относительно UTC составляет +3:00. Время в Вотчине соответствует географическому поясному времени.

Связь 
Как таковых базовых станций сотовой связи в Вотчине не установлено, однако это не мешает местным жителям пользоваться сотовыми телефонами. Для этого они устанавливают на крыши домов сотовые антенны-усилители, с помощью которых можно общаться в сетях БиЛайн, Элайн GSM, МегаФон и МТС.
Услуги местной телефонной связи предоставляет ОАО «ВолгаТелеком».

Телевидение 

Также, на всей территории Вотчины можно смотреть Спутниковое телевидение .

Радио

Электроснабжение 
Гарантирующим поставщиком электрической энергии в Вотчине является ОАО «Кировэнерго» .

Рельеф 

Высота села над уровнем моря около 100 метров, рельеф характеризуется как ровный, с общим уклоном в сторону поймы реки Вотчинка.

Общественный транспорт 
Транспортное сообщение между Санчурском и Вотчиной осуществляется автобусами МУП «Санчурский автотранс» .

Климат 
Умеренно континентальный с длинной холодной зимой и тёплым летом. Средняя температура летом: +18…+20 °C. Самая жаркая погода — в середине июля. Воздух прогревается до +34…+38 °C. Осенью погода холодная и влажная с преобладанием сильных пронизывающих ветров и дождей. Возможны ранние заморозки и снег. Ноябрь — самый ветреный месяц. Зима, как правило, начинается в ноябре. Средняя температура зимы: −18… −19 °C. Самый холодный месяц — январь. Весна в целом прохладная и сухая.

Интересные факты 

 Село связано с вятским родом Лермонтовых.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Правительства Кировской области
 Ремонт крыши Вотчинского Дома культуры (видео) Проект по поддержке местных инициатив 2010 год.

Населённые пункты Санчурского района